Orde van het Vrijheidskruis (Estland)
 Orde van het Vrijheidskruis (Finland)